Олег Кулаков: Кулаков, Олег Николаевич (род. 1943) — советский и российский стрелок и тренер.
 Кулаков, Олег Петрович (род. 1951) — советский футболист.